F2, F-2, F02 ou F.II peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 Bristol F.2, un avion de chasse et de reconnaissance britannique ;
 Dassault Mirage F2, un avion de l'armée de l'air française ;
 Canon de 20 mm modèle F2, une arme d’autodéfense navale française ; 
 F 2, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Felixstowe F.2, un hydravion biplan britannique ;
 FR-F2, une carabine de précision française ;
 Mitsubishi F-2 est un avion de combat japonais basé sur le F-16 ;
 Réseau F2 est un mouvement de la Résistance française, mis en place par le Gouvernement Polonais en exil à Londres ;
 , un sous-marin de Classe F de l'US Navy ;
 HMS F2, un sous-marin de la Royal Navy ;
 F 2, un sous-marin italiende la classe F de la Regia Marina.

Immobilier 
 F2 est une catégorie permettant de définir la taille des logements.

Informatique 
  est la deuxième touche de fonction d'un clavier informatique.

Médias 
 F2 est l'abréviation courante de France 2, chaîne de télévision française.

Photographie 
 Nikon F2, un appareil photo reflex professionnel produit entre 1971 et 1980.

Sécurité civile et sapeurs-pompiers 
 Casque F2, un type de casque notamment utilisé par les sapeurs-pompiers français.

Sport automobile 
 F2, ou Formule 2, est une catégorie de course automobile ;
 Alta F2, une Formule 1 du constructeur britannique Alta ;
 Gvb F2, une Formule 2 ;
 OSCA F2, une Formule 1 du constructeur italien O.S.C.A. ;
 Fry F2, une Formule 1 de l'écurie britannique Fry.

Sciences 
Mathématiques
 F est le corps à deux éléments : 0 et 1.

Chimie
 F2 est la formule de la molécule de difluor.

Médecine
 Démence associée à d'autres maladies classées ailleurs (F02), d'après la classification internationale des maladies ;
 F2 : Score Metavir pour l'évaluation de la fibrose afin de décrire l'état pathologique du patient.

Météorologie
 F2, une des catégories de tornade sur l'échelle de Fujita (vents 180-250km/h, dégâts importants).

Transports 
Automobile
 BMW Série 7 (F01/F02), cinquième génération de la BMW série 7 ;
 , une voiture du constructeur allemand Auto Union.

Aviation/Aéronautique
 Fokker F.II, un avion de ligne néerlandais ;
 .

Train
 EMD F2, une série de locomotives diesel-électriques américaine d'EMD.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 2 caractères